О ремейке повести 2005 года см. фильм «Чарли и шоколадная фабрика».
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» () — семейный фильм по мотивам сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Сюжет 

Вилли Вонка — весёлый, эксцентричный и энергичный кондитер, который способен осуществить мечты любого ребёнка. В качестве коммерческого приёма он спрятал пять золотых билетов в шоколадные батончики и решил испытать честность победителей.

Во время тура по стране лакомств необходимо соблюдать твёрдые правила, иначе не будет самой главной награды — пожизненного обеспечения шоколадом Вилли Вонки. Четыре победителя не удержались, а пятый — Чарли — оказался самым честным мальчиком, хотя его пытались уговорить совершить кражу.

В ролях

Песни в фильме 
 Продавец леденцов ()
 Песня Матери ()
 Чистое воображение ()
 Умпа Лумпа ()
 В лодке ()
 Я хочу ()
 У меня есть золотой билет ()

Награды 
 Номинация на премию «Оскар» за лучшую музыку, номинация на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (Джин Уайлдер).

Примечания 

Фильмы США 1971 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фантастические фильмы 1971 года
Фильмы об учителях
Фильмы о детях
Фильмы Paramount Pictures
Музыкальные фильмы США
Национальный реестр фильмов
Семейные фильмы США
Экранизации произведений Роальда Даля